Атлетски митинг Прифонтејн класик 2018. је трећи од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018. Одржан је 25. и 26. маја 2018. на стадиону Хејвард Филду у Јуџину, (САД).

Сатница 

Времена су дата према локалном времену GMT-7.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 14:44.

Ветар: +2,0 м/с

110 м препоне 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 14:03.

Ветар: +3,0 м/с

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 13:26.

Скок увис 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 13:00.

Троскок 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 12:43.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 13:58.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 25. маја 2018. године у 18:42.

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 13:41.

Ветар +1,5 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 14:31.

800 м 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 13:10.

1.500 м 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 13:50.

5.000 м 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 14:10.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 13:03.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 26. маја 2018. године у 12:40.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Резултати такмичења
 Освојени бодови после 3. митинга

Атлетски митинг Прифонтејн класик
ИААФ Дијамантска лига 2018.